Де́бора Ли́ма Фалабе́лла (; род. 22 февраля 1979, Белу-Оризонти, Минас-Жерайс, Бразилия) — бразильская актриса, режиссёр театра и кино. Получила известность благодаря своим ролям в телесериалах «Клон» (2001) и «Проспект Бразилии» (2012).

Биография и карьера 
Родилась 22 февраля 1979 года в городе Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс. Начала свою актёрскую деятельность на TV Globo в молодёжном телесериале «Новый геркулес». Также она снималась в других телесериалах, таких как «Ангел, упавший с небес», «Клон», «Хозяйка судьбы», «Два лица» и «Проспект Бразилии». В кино она снялась в бразильских картинах, таких как «Cazuza — O Tempo Não Pára», «Dois Perdidos numa Noite Suja» и «A Dona da História».

В минисериале «JK» она сыграла роль Сары Кубичек, жены бразильского президента Жуселину Кубичека. В 2006 году она получила главную роль в исторической теленовелле «Сеньорита», ремейк 1986 года. В 2010 году, спустя год после рождения дочери, вернулась на экраны в отрицательной комедийной роли в сериале «Так предначертано звёздами». В 2011 приглашена в комедийный ситком «Невидимая женщина», ставший лауреатом Международного Эмми. В 2012 году получает ведущую роль в теленовелле Проспект Бразилии. После громкого успеха «Проспекта» посвящает себя театру, в частности гастролирует со спектаклем «Схватки», получившему признание критиков и несколько наград. В 2014 году с Бруну Гальяссу играют пару в мини-сериале жанра триллер сценаристки Глории Перес «Двойная идентичность». В 2017 году лично приглашена Глорией Перес на роль Ирене Стайнер в телесериале «Сила Желания». Это её первый полноценный отрицательный персонаж в теледраматургии, за который она была названа «Лучшая актриса второго плана». В 2018 году занята на съёмках детективного сериала «Если сейчас закрою глаза» по одноимённому роману , в котором играет первую леди Изабель, и на съёмках первого сезона «Aruanas» — эксклюзивное производство телеканала «Globo» для платформы GloboPlay.

Личная жизнь 
У неё две старшие сестры — Жуния (работает в сфере рекламы) и Синтия, тоже актриса и режиссёр. В 2000 году встречалась с партнёром по сериалу «Детвора» (Chiquititas) Андре Курсину. В 2001—2004 гг. была в отношениях с актёром . В 2005 году она вышла замуж за музыканта . 9 мая 2009 года у них родилась дочка Нина. Супруги расстались в октябре 2010 года.

В 2011—2012 годах встречалась с актёром Даниэлем Алвим.

По иронии судьбы её и Мурилу Бенисиу, отец и дочь в сериале «Клон», в реальной жизни стали встречаться на съёмках сериала «Проспект Бразилии». Актёры прожили гражданским браком семь лет, но в мае 2019 года объявили о расставании. В 2019 -2021 была в отношениях с актёром Густаво Ваз - ее партнером в сериале «Араваны» и в фильме «Слетая с катушек». В ноябре 2022 года в Сан-Паулу вышла замуж за режиссера и продюсера Фернандо Фраиа (Fernando Fraiha). 

Получила итальянское гражданство в 2017 году.

Фильмография

Кинофильмы

Телесериалы

В театре

Премии

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы Бразилии